Een gemeente in Haïti, zie Corail (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Corail (arrondissement)
 Een Frans spoorwegrijtuig, zie Corail (rijtuig)